

Geografia 
 Ghiacciaio Sørsdal –  ghiacciaio nella Terra della Principessa Elisabetta, Antartide

Persone 
 Audun Sørsdal – pittore norvegese
 Kristin Sørsdal – scrittrice e traduttrice norvegese
 Sverre Sørsdal – pugile norvegese